Terrebonne (Oregon), een stad in de Amerikaanse staat Oregon
 Terrebonne (Canada), een stad in de Canadese provincie Quebec
 Terrebonne Parish, een county in de Amerikaanse staat Louisiana
 Terrebonne (Minnesota), een spookstad in de Amerikaanse staat Minnesota